Adams je priimek več osebnosti:

 Alice Adams (1926—1999), ameriška pisateljica
 Ansel Easton Adams (1902—1984), ameriški fotograf
 Bryan Adams (*1959), kanadski pevec
 Brooke Adams (*1949), ameriška igralka
 Charles Francis Adams (1807—1886), ameriški pisatelj in diplomat
 Charles Hitchcock Adams (1868—1951), ameriški ljubiteljski astronom
 Diana Adams (1926—1993), ameriška plesalka in koreografinja
 Don Adams (1923—2005), ameriški igralec
 Douglas Adams (1952—2001), britanski pisatelj
 Douglas Noël Adams (1952—2001), angleški pisatelj
 Edie Adams (1927—2008), ameriška pevka in igralka
 Edward Joseph Adams, apostolski nuncij
 Edward Robert Adams, južnoafriški rimskokatoliški škof
 Gerry Adams (*1948), severnoirski politik
 Henry Brooks Adams (1838—1918), ameriški pisatelj in zgodovinar
 Herbert Samuel Adams (1858—1945), ameriški kipar
 Ian Adams (*1937), kanadski novinar in pisatelj
 Jenny Adams (*1978), ameriška atletinja
 John Adams (1735—1826), drugi predsednik ZDA
 John Adams (fizik) (1920—1984), angleški jedrski fizik
 John Coolidge Adams (*1947), ameriški skladatelj 
 John Couch Adams (1819—1892), angleški astronom in matematik
 John Quincy Adams (1767—1848), šesti predsednik ZDA.
 Julie Adams (1926—2019), ameriška igralka
 Michael Adams (*1971), angleški šahovski velemojster
 Mary Kay Adams (*1962), ameriška igralka
 Maude Adams (1872—1953), ameriška gledališka igralka
 Michael James Adams (1930—1967), ameriški častnik, vojaški pilot in astronavt
 Nick Adams (1931—1968), ameriški igralec
 Niel Adams (*1958), angleški judoist
 Oleta Adams (*1953), ameriška pevka gospelov
 Ramon Adams (1889—1976), ameriški zgodovinar
 Richard Adams (*1920), angleški pisatelj
 Robert Adams (1791—1875), angleški zdravnik
 Robert Adams (kipar) (*1917), angleški kipar
 Roger Adams (1889—1971), ameriški kemik
 Ryan Adams (*1974), ameriški glasbenik in pevec
 Samuel Adams
 Samuel Adams (1772—1803), ameriški politik, državnik
 Samuel Adams (1871—1958), ameriški pisatelj in novinar
 Sarah Fuller Flower Adams (1805—1848), ameriška pesnica
 Stanley Adams (1915—1977), ameriški igralec in scenarist
 Tony Adams (*1966), angleški nogometaš
 Valerie Adams (*1984), novozelandska atletinja
 Walter Sydney Adams (1876—1956), ameriški astronom
 William Adams (1575—1620), angleški pomorščak
 William Adams (keramik) (1745—1805), ankleški keramik
 Yolanda Adams (*1961), ameriška pevka gospelov